Castel Sismondo
 Felice Sismondo – senatore del Regno d'Italia